9. breddegrad kan henvise til:

 9. nordlige breddekreds
 9. sydlige breddekreds